Smith – nazwisko
 Smith – film z 1969 roku
 Smith and Wesson – amerykański producent rewolwerów

Gminy w USA:
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cross
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Dallas
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Greene
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Whitley
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Thomas
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Worth
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Duplin
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Towner
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Smith (ang. Smith Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brule

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Smith (ang. Smith County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Smith (ang. Smith County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Smith (ang. Smith County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Smith (ang. Smith County) – w stanie Teksas